Alex Di Rocco – ex calciatore francese
 Angelo Di Rocco – politico italiano
 Antonio Di Rocco – cantautore, chitarrista e bassista italiano, frontman dei Matrioska
 Giovanni Di Rocco – ex calciatore italiano
 Luca Di Rocco – pallanuotista italiano
 Michele di Rocco – pugile italiano
 Renato Di Rocco – dirigente sportivo italiano